Laskowszczyzna peut désigner en Pologne :
 Laskowszczyzna, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Laskowszczyzna, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie